Yahoo steht für:

 Yahoo, ehemaliger Name eines US-amerikanischen Internetunternehmens, heute Altaba
 Yahoos, fiktive Menschenart, siehe Gullivers Reisen #Teil 4: Reise in das Land der Houyhnhnms

Siehe auch:
 Yahoo Serious (Künstlername)